Robert Valentine (Lelystad, 15 februari 1985), is een Nederlands politicus. Hij was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en van 2021 lijsttrekker van de Libertaire Partij en is de voorzitter van deze partij. In het dagelijks leven werkt hij als projectmanager.

Persoonlijk 
Valentine groeide op in Baarn en heeft commerciële economie gestudeerd. Hij is afgestudeerd aan de Hogeschool Inholland.

Politieke carrière 
Robert Valentine stond op de lijst van de Libertaire Partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam in 2014, maar deze behaalde niet genoeg stemmen voor een zetel. Op 15 oktober 2016 werd Valentine gekozen als lijsttrekker van de Libertaire Partij voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hij volgde hiermee na 22 jaar Toine Manders op.

Libertariër